Infinitas graças vos damos é uma oração católica facultativa, mas rezada frequentemente antes da oração da Salve Rainha (aquando da recitação do Santo Rosário).

O texto da oração 

Infinitas graças Vos damos, soberana Rainha,
pelos benefícios que todos os dias recebemos
de vossas mãos maternais.
Dignai-Vos, agora e para sempre,
tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo,
e, para mais Vos obrigar,
Vos saudamos com uma Salve Rainha.

Seguidamente, reza-se a oração da Salve Rainha.

Ver também 
 Ave Maria
 Angelus e Regina caeli
 Lembrai-vos
 Magnificat (O Cântico de Maria)
 Salve-rainha

Orações da Igreja Católica